Alpen Cup w skokach narciarskich 2014/2015 rozpoczął się 13 września 2014 w Einsiedeln, a ostatnie zawody odbyły się 8 marca w Chaux-Neuve. Cykl składał się z 12 konkursów rozgrywanych w Austrii, Szwajcarii, Niemczech, Słowenii i Francji.

Tytułu bronił austriacki skoczek Patrick Streitler, który ostatecznie został sklasyfikowany na dziesiątej pozycji.

Klasyfikację generalną wygrał Simon Greiderer.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Sezon 2014/2015 w skokach narciarskich
2014 w Europie
2015 w Europie
2015